Disphyllum (plant), een geslacht van Australische vetplanten;
Disphyllum (koraal), een uitgestorven geslacht koralen van de orde Rugosa, uit het Devoon.